Thom steht für:

 Kurzform des Vornamens Thomas
 Thom Verlag, deutscher Verlag in Leipzig
 Thom, Leier bei den Schilluk im Südsudan, siehe Tom (Leier)
 thom, mittelalterliche Bezeichnung für zu oder zum
 thom., ein Pseudonym von Thomas Hanreich (* 1972), deutscher Musiker

Thom ist der Familienname folgender Personen:

 Achim Thom (1935–2010), deutscher Medizinhistoriker und Philosoph
 Alexander Thom (1894–1985), schottischer Ingenieurswissenschaftler und Archäologe

 Bérénice Thom (* 1980), deutsche Juristin
 Bob Thom (1917–2004), britischer Radrennfahrer
 Cameron E. Thom (1825–1915), US-amerikanischer Politiker
 Charles Thom (1872–1956), US-amerikanischer Mykologe
 Eitelfriedrich Thom (1933–1993), deutscher Dirigent und Musikwissenschaftler
 Ernst Thom (1713–1773), deutscher Literaturwissenschaftler, Rhetoriker, Ethnologe und Ökonom
 Fitz van Thom (* 1977), deutscher Schauspieler, Regisseur und Filmemacher
 Hendrik Bernardus Thom (1905–1983), südafrikanischer Historiker und Hochschullehrer
 Kapuka John Thom (1918–2009), traditioneller Führer in Namibia

 Linda Thom (* 1943), kanadische Sportschützin
 Martina Thom (1935–2019), deutsche Philosophin
 Mary Thom († 2013), US-amerikanische Journalistin und Publizistin
 Norbert Thom (1946–2019), deutscher Wirtschaftswissenschaftler
 Peter Thom (1935–2005), deutscher Schauspieler
 Randy Thom (* 1951), US-amerikanischer Tongestalter und Tontechniker
 René Thom (1923–2002), französischer Mathematiker
 Robert Thom (1929–1979), US-amerikanischer Drehbuchautor
 Sandi Thom (* 1981), schottische Sängerin und Songwriterin
 Sascha Thom (* 1945), deutsche Sängerin
 Sven van Thom (* 1977), deutscher Musiker
 William R. Thom (1885–1960), US-amerikanischer Politiker

Siehe auch:
 Thom-Raum, ein topologischer Raum
 Thom-Vermutung, eine Vermutung über Flächen
 Satz von Dold-Thom in der algebraischen Topologie
 Papenbrand thom Sunde, Priesterverbrennung zu Stralsund
 Thomm, Gemeinde im Landkreis Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz
 Dohm